Francia kan syfta på:

 Francia (Paris) – tidigare namn på området runt Paris

Personer
 Domenico Francia (1702–1758), en italiensk monumental- och dekorationsmålare
 Francesco Francia (1450–1517), en italiensk målare och guldsmed
 Giorgio Francia (1947–), en italiensk racerförare
 José Gaspar Rodríguez de Francia (1766–1840), det oberoende Paraguays ledare mellan 1814 och 1840
 Maria Grazia Francia (1931–), en italiensk skådespelare
 Paolo Francia (1901–?), en italiensk längdskidåkare
 Susan Francia (1982–), en amerikansk roddare

Geografi

Honduras 

 Francia (ort), Departamento de Colón,

Se även
 Francien

Robotskapade Hondurasförgreningar